Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Ke“ beginnt.

Ke 



 Ke, Pauk (1934–2002), kambodschanischer Militärführer
 Ke, Seung-woon (* 1943), nordkoreanischer Fußballspieler
 Ke, Xin-ping (* 2001), taiwanische Handball- und Beachhandballspielerin